Provincia de Córdoba kan henvise til to steder:

 Córdoba (provins i Argentina)
 Provincia de Córdoba, Spanien